

Australië
 Spalding (West-Australië): een plaats in de Australische staat West-Australië (nabij de stad Geraldton)
 Spalding (Zuid-Australië): een plaats in de Australische staat Zuid-Australië

Engeland
 Spalding (Lincolnshire): een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire

Verenigde Staten
 Spalding (Georgia): een gemeentevrije gebied in de Amerikaanse staat Georgia
 Spalding (Idaho): een gemeentevrije gebied in de Amerikaanse staat Idaho
 Spalding (Missouri): een gemeentevrije gebied in de staat Missouri
 Spalding (Nebraska): een dorp in de Amerikaanse staat Nebraska
 Spalding County: een county in de Amerikaanse staat Georgia
 Spalding Township (Michigan): een township in de Amerikaanse staat Michigan
 Spalding Township (Minnesota): een township in de Amerikaanse staat Minnesota

Canada
 Spalding (Saskatchewan): een plaats in de provincie Saskatchewan